Сильеруэло-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,33 км². Население — 61 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса